Callao of El Callao kan verwijzen naar:
Callao (stad), een stad in Peru
Callao (district), een district in Peru
Callao (provincie), een provincie van Peru
Callao (regio), een regio van Peru
Callao (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Callao (metrostation), een metrostation in Madrid, gelegen naast het Plaza de Callao
El Callao (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Bolívar